Spitzweg steht für:

 Spitzweg (Roman), Roman von Eckhart Nickel (2022)

Spitzweg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Spitzweg (1808–1885), deutscher Maler
 Eugen Spitzweg (1840–1914), deutscher Musikverleger
 Simon Spitzweg (1776–1828), deutscher Kaufmann